Hiedra puede referirse a diversas especies de plantas:
Cualquiera de las especies del género Hedera.
Sobre todo a la hiedra común (Hedera helix).
Hiedra venenosa (Toxicodendron radicans).
Otro de los nombres comunes de la correhuela mayor (Calystegia sepium).
Otro de los nombres comunes de la nueza (Bryonia dioica).